Жагар () — словенская фамилия, а также русскоязычный вариант латышской фамилии .
 Жагар, Александр Иванович (1893—1936) — советский государственный деятель, специалист в области сельского хозяйства, директор Московской сельскохозяйственная академии им. К. А. Тимирязева.
 Жагар, Лука (род. 1978) — словенский хоккеист, игравший на позиции левого нападающего.
 Жагар, Олег Александрович (1922—1987) — советский архитектор, художник, лауреат Государственной премии СССР.
 Жагар, Стане (1896—1942) — словенский школьный учитель, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.